Камни Врх може бити:

 Камни Врх (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Камни Врх при Амбрусу, насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Република Словенија
 Камни Врх при Примсковем, насељено мјесто у општини Шмартно при Литији, Република Словенија